Un glitch est une défaillance électrique ou électronique.
 Le glitch (musique) est un genre de musique électronique né dans les années 1990 ;
 En astronomie, un glitch est le nom donné au phénomène de variation brutale de la période de rotation d'un pulsar ;
Glitch est un jeu vidéo ;
Glitch est une série télévisée australienne.